Obernau ist der Name folgender Orte:

 Deutschland
 Obernau (Aschaffenburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bayern
 Obernau (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Obernau (Neitersen), Ortsteil der Gemeinde Neitersen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Obernau (Netphen), ehemaliges Dorf und heutige Gemarkung Netphens, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Obernau (Rottenburg), Ortsteil der Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Obernau (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Schweiz
 Obernau LU, Ortsteil der Gemeinde Kriens, Kanton Luzern

Obernau bezeichnet auch:
 Obernau (Sieg), Zufluss der Sieg im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen – durchfließt die Obernautalsperre